Música
 The Last Command (álbum), de W.A.S.P.

Cinema
 A Última Ordem, drama mudo de 1928 (originalmente, The Last Command)
 The Last Command (1955), faroeste com Sterling Hayden

Literatura
The Last Command (livro), da saga Star Wars
"The Last Command" (conto), de Arthur C. Clarke